Coronaeus ist der Familienname folgender Personen: